Група Д на Свјетском првенству 2018 одржана је од 16 до 26. јуна 2018. У групи су играле Аргентина, Исланд, Хрватска и Нигерија. Двије првопласиране репрезентације прошле су међу најбољих 16, гдје су се укрштале са групом Ц.

Хрватска је остварила све три побједе, од којих најубједљивију против Аргетине — 3:0. Аргентина је, са четири бода, освојила друго мјесто, побједом над Нигеријом у последњем колу, голом Маркоса Роха у 86. минуту. Трећа је завршила Нигерија, са три бода, побиједила је Исланд 2:0; Исланд је завршио групну фазу са само једним бодом, освојеним у првом колу против Аргентине.

Побједник групе Д играо је у осмини финала са другопласираним из групе Ц, док је другопласирани из групе Д играо против првопласираног из групе Ц. У четвртфиналу укрштају се са групама А и Б, те ће тако побједник групе Д у евентуалном четвртфиналу играти са бољим из дуела побједника групе Б и другопласираног из групе А; док ће другопласирани из групе Д играти против бољег из дуела побједника групе А и другопласираног из групе Б.

Тимови

Занимљивости 

 Исланд ће 2018. дебитовати на Свјетском првенству, након што је 2016. дебитовао на Европском првенству.

 Аргентина је освојила Свјетско првенство два пута, док је на последњем првенству, 2014, поражена од Њемачке у финалу.

 Нигерија ће по пети пут играти у групној фази са Аргентином, на свом шестом учешћу.

Међусобни дуели

Аргентина — Хрватска 

Аргентина и Хрватска први пут састали су се у пријатељској утакмици у јуну 1994, одигравши без голова. Последњи пут састали су се у новембру 2014, Аргентина је славила 2:1. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Исланд — Нигерија 

Исланд и Нигерија једини пут састали су се у пријатељској утакмици 1981. Славио је Исланд 3:0. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Хрватска — Исланд 

Хрватска и Исланд први пут састали су се 2005, у квалификацијама за Свјетско првенство 2006, Хрватска је славила 4:0. Последњи меч одиграли су у новембру 2017, у квалификацијама за Свјетско првенство 2018, Хрватска је славила 2:0. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Нигерија — Аргентина 

Нигерија и Аргентина први пут састали су се на Свјетском првенству, 1994, Аргентина је славила 2:1 у групној фази. Последњи пут састали су се у пријатељској утакмици у новембру 2017, Нигерија је славила 4:2 у Краснодару. У табели је приказан међусобни скор прије Свјетског првенства 2018:

Аргентина — Исланд 

Аргентина и Исланд нијесу се састајали прије Свјетског првенства 2018.

Хрватска — Нигерија 

Хрватска и Нигерија нијесу се састајали пре Свјетског првенства 2018.

Резултати 

Сва наведена времена су по Средњоевропском времену, које се користи у Србији, Црној Гори и региону.

1 коло

Аргентина — Исланд

Хрватска — Нигерија

2 коло

Аргентина — Хрватска

Нигерија — Исланд

3 коло

Нигерија — Аргентина

Исланд — Хрватска

Табела и статистика

Листа стријелаца 

Аутоголови

  Огенекаро Етебо (против Хрватске)

Фер плеј 

Фер плеј поени коришћени су за одлучивање позиција на табели у случају истог броја бодова и исте гол разлике, тим са најмањим бројем негативних поена заузима бољу позицију. Рачунати су на основу добијених жутих и црвених картона у свакој утакмици групне фазе посебно, по следећем принципу:
 жути картон — минус 1 поен;
 други жути картон (индиректан црвени картон) — минус 3 поена;
 директан црвени картон — минус 4 поена;
 жути картон, а затим директан црвени картон — минус 5 поена.

Само једна казна је примјењивана за истог играча на једној утакмици.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Група Д на сајту ФИФА 
 Група Д на сајту worldfootball.net

Светско првенство у фудбалу 2018.